TV A Dois foi uma revista de televisão do Grupo Impala. A revista esteve quatro meses nas bancas. A origem do título remonta a Julho de 2003, quando o grupo editorial apresentou ao mercado a revista "A Dois", uma publicação de conteúdos bastante semelhantes aos da revista "Maria", também editada pelo grupo presidido por Jacques Rodrigues. A reformulação da revista foi apresentada em Setembro, passando a adoptar o nome de "TV A Dois" e a disponibilizar conteúdos mais relacionados com televisão.
De acordo com os valores da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e de Circulação, a revista "TV A Dois" atingiu, em Setembro de 2003, uma circulação paga mensal (vendas e assinaturas) de quase 27 mil exemplares.
A revista "TV A Dois" foi substítuida pela "TV Top" em Fevereiro de 2004. A revista teve como director Luís de Freitas. 

Revistas semanais de informação de Portugal
Revistas em papel
Revistas em português
Grupo Impala